Saint-Martial (Cantal), municipi francès a la regió d'Alvèrnia, al departament de Cantal.
 Saint-Martial-Le-Mont, comuna de França a la regió de Llemosí, al cantó de Saint-Sulpice-les-Champs.
 Saint-Martial-Le-Vieux, comuna de França a la regió de Llemosí, al cantó de La Courtine.
 La Chapelle-Saint-Martial, localitat i comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret.